Stop!

Música
Stop (álbum)
Stop (canção de Bang)
Stop (canção de Pink Floyd)
Stop (canção de Spice Girls)

Desambiguação